Hombre (roman) - roman van Elmore Leonard
 Hombre (film) - film uit 1967 gebaseerd op bovenstaande roman
 Hombre (stripreeks) - Spaanse stripreeks